HMS Liberty je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Liberty (1768) 
 HMS Liberty (1913) 
 HMS Liberty (J391) 

Liberty